Hydrocoryne är ett släkte av nässeldjur. Hydrocoryne ingår i familjen Hydrocorynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Hydrocoryne